Un păstor sau păcurar este o persoană care îngrijește turme de animale domestice. Păstorii poartă diferite denumiri, după animalele pe care le au în îngrijire:
 Cioban se numește cel care se îndeletnicește cu oi (oier) sau capre (căprar)
 Văcar, cowboy sau gaucho este cel care îngrijește vaci și, uneori, cai
 Boar sau bouar se cheamă cel care are în grijă boi
 Porcar este numele unui păzitor de porci
 Gâscar este numit un păzitor de gâște
 Cămilar se numește cel care îngrijește cămile
De asemenea, fără a avea un nume distinct în limba română, mai există păstori de: lame, iaci, reni ș.a.

Vezi și 
 Listă de ocupații legate de creșterea animalelor